Wood County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Wood County (Ohio) – okres státu Ohio
 Wood County (Texas) – okres státu Texas
 Wood County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie
 Wood County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin